Liebstöckl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Liebstöckl (1872–1934), österreichischer Kunst- und Musikkritiker

Siehe auch

 Liebstöckel, eine Pflanzenart der Gattung Levisticum aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae)